Martín Merquelanz Castellanos (Espanha, 12 de junho de 1995) é um futebolista que joga para a Real Sociedad , como um esquerdista.

Em 14 de agosto de 2018, Merquelanz definitivamente foi promovido à equipa principal, em La Liga. Ele fez sua estreia na categoria, em 31 de agosto, substituindo Asier Illarramendi em um 1-2 trafford contra o SD Eibar, mas sendo tomadas a partir de três minutos mais tarde, devido a uma lesão.

Nascidos em 1995
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Pessoas vivas
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas da Espanha